Рестоака () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Рестоака () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Рестоака.
 Рестоака () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рекечунь.